Arlanzón puede referirse a:
 Arlanzón: municipio de la provincia de Burgos, Castilla y León, España.
 Río Arlanzón: río de la provincia de Burgos, Castilla y León, España.